План одностороннего размежевания ( «Тохнит ха-хитнаткут», известен также, просто как «Размежевание», , «Хитнаткут») — план отделения Израиля от Палестинской национальной администрации (ПНА), предложенный премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном. Предусматривал вывод всех еврейских поселений и подразделений Армии Обороны Израиля с территории сектора Газа, а также вывод ряда поселений из Самарии.

Одобрен кабинетом министров 6 июня 2004 года, утверждён решением Кнессета 26 октября 2004 года и осуществлён в период с 15 августа по 23 сентября 2005 года.

22 августа 2005 года все жители еврейских поселений покинули сектор Газа.

12 сентября 2005 года Газу покинул последний израильский солдат.
«Одностороннее размежевание» завершилось 23 сентября 2005 года ликвидацией военного лагеря Дотан близ Дженина.

В результате, из сектора Газа выведено 21 еврейское поселение, из Самарии — 4.

Исторический фон 
С началом интифады Аль-Аксы в сентябре 2000 года, количество терактов против израильских граждан резко увеличилось. Начав строительство разделительной стены и приложив серьёзные военные усилия, правительству удалось постепенно сократить активность террористов, чья деятельность к 2005 году привела к гибели около тысячи граждан Израиля. Граница между Израилем и сектором Газа охранялась тщательно, и террористы-смертники практически перестали проникать на территорию Израиля.

С другой стороны, террористические организации продолжили обстрел еврейских поселений и населённых пунктов западного Негева сотнями ракет «Касам» и тысячами миномётных снарядов. Обстрелы города Сдерот, находящегося в непосредственной близости от сектора, привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. ЦАХАЛ провёл в секторе Газа ряд крупных военных операций, которые обусловили временное затишье, но подверглись резкой критике международной общественности из-за тяжёлого урона нанесённого местному населению.

В 2003 году прошли выборы в Кнессет на которых «Ликуд», под руководством Ариэля Шарона, получил 38 мандатов и сформировал достаточно устойчивое правое правительство, составив коалицию с партиями Шинуй, МАФДАЛ и Ихуд Леуми. Шарон стал главой правительства и отверг какие-либо односторонние уступки палестинцам заявив:
 «Тель-Авиву и Нецарим — одинаковое отношение!».
Ближайший соперник Шарона Амрам Мицна из партии «Авода» гарантировал, в случае победы на выборах, в одностороннем порядке эвакуировать ряд поселений в Самарии и секторе Газа.

С другой стороны, против Ариэля Шарона и двух его сыновей О́мри и Гильа́да было открыто уголовное расследование в отношении незаконно собранных взносов для одной из избирательных кампаний А. Шарона и так называемого дела о «греческом острове». Государственный прокурор Менахем Мазуз разбирал материалы дела, и должен был решить, преследовать ли семью Шарон в судебном порядке.

Инициатива Шарона 
18 декабря 2003 года, выступая на конференции по вопросам безопасности в Герцлии, А. Шарон впервые заявил, что если разработанный план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта (План «Дорожная карта») провалится, то Израиль будет готов пойти на односторонние меры для обеспечения безопасности своих граждан. Он сказал, что если через пару месяцев палестинцы не начнут выполнять своих обязательств, тогда Израиль инициирует одностороннее размежевание, при котором «часть поселений будет перемещена». Шарон не назвал те поселения, которые будут «перемещены», ограничившись фразой, что речь идёт о тех населённых пунктах, «которые при любом возможном раскладе будущего окончательного соглашения не будут включены в территорию Израиля». Он также заявил, что «процесс размежевания приведёт к улучшению уровня жизни и поможет усилить экономику Израиля», и что «односторонние шаги, которые Израиль предпримет в рамках программы размежевания, усилят безопасность жителей Израиля и помогут ЦАХАЛу и силам безопасности в исполнении труднейших задач, стоящих перед ними».
По мнению Шарона, размежевание — единственная продиктованная необходимостью возможность выхода из тупика в политическом процессе в условиях отсутствия «партнёра» по переговорам с палестинской стороны.

Первичная реакция на инициативу 
Инициатива стала полной неожиданностью: Ариэль Шарон, по решению и с согласия которого были построены десятки поселений, вдруг заявил о необходимости их эвакуации.

 Израильские «правые» назвали инициативу уступкой по отношению к палестинцам, поощрением интифады и деятельности террористических группировок.
 Израильские «левые» — попыткой закрыть глаза на все палестинские проблемы и повредить нормализации отношений с Палестинской автономией.
 Поселенцы же вообще посчитали Шарона предателем.

Официальные представители ПНА указали, что бдительность мирового сообщества не усыпить мелкой территориальной уступкой, что Шарон пытается, заморозив мирный процесс, закрепить за Израилем большую часть «оккупированных территорий», а официальные представители палестинских террористических организаций заявили, что их победа неотвратима и они продолжат свою борьбу с «сионистскими оккупантами» до тех пор, пока не возникнет государство Палестина со столицей в Иерусалиме.

Шарону не удалось убедить в необходимости проведения плана в жизнь даже членов своей партии. Инициированный им самим опрос дал неутешительные результаты: из 99652 членов Ликуда, пришедших 2 мая 2004 года к урнам для голосования, «за» его план проголосовали 39,7 %, «против» — 59,5 %.

Суть плана 
План предусматривал поэтапную эвакуацию всех израильских поселений из сектора Газа и четырёх поселений на севере Западного берега реки Иордан, а также полный вывод израильских войск из этих районов до конца 2005 года.

Ликвидации подлежало 21 еврейское поселение в секторе Газа, а также 4 изолированных поселения в Самарии.

Поселения были разделены на четыре группы. К первой относились изолированные поселения сектора Газа:
 Нецарим,
 Кфар-Даром
 Мораг

Ко второй — блок Гуш-Катиф:
 Ацмона
 Бдолах
 Гадид
 Ган-Ор
 Ганей-Таль
 Кфар-Ям
 Неве-Дкалим
 Нецер Хазани
 Пеат-Саде
 Катиф
 Рафиах-Ям
 Шират-Ям
 Слав
 Тель-Катифа

Третью группу составляли поселения на севере сектора Газа:
 Нисанит
 Элей Синай
 Дугит
 
В четвёртую входили четыре поселения Северной Самарии:
 Ганим
 Кадим
 Са-Нур
 Хомеш

В соответствии с планом поселенцы должны получить компенсации, которые будут начисляться в зависимости от «поселенческого стажа», степени материального ущерба, причинённого при вынужденной смене места жительства, от численности семьи и стоимости оставленной недвижимости. Около 50 000$ на семью обещано было тем, кто согласится досрочно добровольно покинуть свой дом.

Текст плана

Закон о размежевании 
В июне 2004 года на рассмотрение правительства Израиля был предложен законопроект «О реализации плана размежевания», в котором определялся порядок проведения эвакуации поселений в секторе Газа и на севере Самарии, а также процедура выплаты компенсаций поселенцам.

В законопроекте предусматривались юридические санкции против лиц, препятствующих проведению эвакуации.

Так, за проникновение на территорию, объявленную ЦАХАЛ «закрытой военной зоной» предполагается наказание сроком до трёх лет тюремного заключения.

Аналогичному наказанию будут подвергнуты лица, «препятствующие представителям сил безопасности выполнению возложенных на них обязанностей».

За отказ, а также за «пассивное сопротивление» (сидячая либо лежачая забастовка) полагаются различные наказания и штрафы, вплоть до уголовного преследования.

Меры наказания предусматриваются также за «нарушение общественного порядка во время эвакуации» (за оскорбления в адрес военных, полицейских и сотрудников министерства юстиции).

Пять лет тюрьмы предполагается за противодействие эвакуации, совершённое с применением оружия — холодного или огнестрельного — и повлёкшего за собой угрозу жизни людей.

Согласно законопроекту, лицо, подлежащее выселению в рамках плана размежевания с ПА, имеет право на подачу заявления о выплате компенсаций в течение двух лет со дня эвакуации.

В законопроекте определяются также рамки компетенции Администрации по вопросам отделения и её структур.

Общий объём компенсационного фонда, приводимый в законопроекте — 2,5 — 3 млрд шекелей.

Утверждение законопроекта в правительстве 
6 июня 2004 года правительство Израиля одобрило законопроект «О реализации плана размежевания», о порядке проведения эвакуации поселений в секторе Газа и на севере Самарии, а также процедуре выплаты компенсаций поселенцам.

Кабинет министров большинством голосов (14 — «за», 7 — «против») утвердил план выхода из сектора Газа. Было оговорено, что вопрос о демонтаже поселений будет обсуждаться отдельно.

Чтобы иметь большинство в правительстве, лидеры правого блока «Национальное единство» Авигдор Либерман (министр транспорта) и Биньямин Элон (министр туризма) выступавшие против плана размежевания, 4 июня 2004 года (накануне голосования) были уволены премьер-министром.

Утверждение закона в кнессете 
26 октября 2004 года кнессете прошло голосование по вопросу о поддержке плана отделения от Палестинской автономии, предложенного премьер-министром Ариэлем Шароном.

План был принят большинством голосов депутатов. «За» проголосовали 67, «против» — 45. 
7 депутатов от арабских партий воздержались.
 
По завершении голосования Ариэль Шарон вызвал Узи Ландау (министр без портфеля), представляющего лагерь противников эвакуации поселений сектора Газа, и вручил ему письмо об увольнении. Был уволен и заместитель министра Михаэль Рацон проголосовавший «против».

Биньямин Нетаньяху (министр финансов) также проголосовал «за», но в ультимативной форме потребовал проведения всенародного референдума по вопросу о поддержке плана одностороннего размежевания с палестинцами. В противном случае пригрозил уйти в отставку в течение 14 дней. Его поддержали министр просвещения Лимор Ливнат и министр здравоохранения Дани Наве.

Ранее, национально-религиозная партия МАФДАЛ выдвинула премьер-министру тот же ультиматум. Если Шарон не согласится, то через 14 дней партия МАФДАЛ покидает правительство. Если требование на проведение референдума будет принято, то МАФДАЛ обязуется остаться в правительстве до 2006 года.

Окончательное утверждение закона о размежевании 
20 февраля 2005 года правительство Израиля утвердило программу размежевания, предусматривающую вывод всех израильских структур из сектора Газа и 4 поселений из северной части Западного берега реки Иордан. За политическую программу премьер-министра Ариэля Шарона проголосовали 17 министров, 5 высказались против(в том числе Биньямин Нетаньяху) . Голосование в правительстве является окончательным утверждением программы и открывает дорогу для начала её реализации.

Голосование по референдуму 
28 марта 2005 года Кнессет рассматривал законопроект о проведении референдума.

Несмотря на результаты многочисленных опросов, свидетельствовавших о том, что около 60 % израильтян готовы поддержать законопроект, израильский парламент большинством голосов отверг проект закона о нормах проведения всенародного референдума.

«За» проголосовали 39 депутатов (среди них три министра от Ликуда: Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац и Дани Наве), «против» — 72, и среди них и сам Ариэль Шарон.

Поддержка плана эвакуации поселений

Позиция СМИ 
Ведущие израильские СМИ в основном однозначно поддержали план размежевания. При этом, такие журналисты, как , назвавший А. Шарона «неприкосновенным этрогом», поскольку из всех израильских политиков только Шарон способен реализовать программу размежевания, даже призывали своих коллег снизить уровень критики в адрес А. Шарона в связи с ведущимися расследованиями предположительно незаконной деятельности как его самого так и его сыновей: Гилада и  и других членов так называемого «Форума фермы Шарона».

16 декабря 2004 года в Герцлии, премьер-министр Ариэль Шарон сказал:

Эта инициатива («план размежевания») является основой и источником огромных возможностей, которые перед нами открываются, быть может, самых важных из тех, что выпали на нашу долю в последние годы.

Ави Дихтер (глава ШАБАК, февраль 2004 года) перед комиссий кнессета по иностранным делам и обороне,

Не ожидается перемен в секторе Газа в связи с осуществлением запланированной программы размежевания. Я не вижу причин для возникновения хаоса. ХАМАС вряд ли попытается захватить власть в секторе. ХАМАС опасается гражданской войны. Вооружённые силы ФАТХа — Танзим — в десятки раз превышают по численности структуры ХАМАСа. И в ХАМАСе это понимают.

Король Иордании Абдалла II положительно отозвался о начале эвакуации еврейских поселений из сектора Газа и призвал палестинцев поддержать правительство, к которому перейдёт контроль над сектором Газа.

Эвакуация поселений из Газы — это положительный шаг и должен стать началом для эвакуации поселений с Западного берега.
Необходимо, чтобы все палестинские фракции пришли к согласию на пути к достижению интересов и стремлений палестинского народа.

Глава террористической организации Хизбалла шейх Хасан Насралла в связи с эвакуацией еврейских поселений из сектора Газа и Самарии призвал палестинцев продолжать сопротивление «израильской оккупации». По словам Насраллы, это ещё одна победа над Израилем.

Давид Кон, ведущий актуальных программ телеканала «Израиль плюс»:

Когда план отделения находился на начальном этапе обсуждения, был ещё жив Арафат, с которым бесполезно было вести переговоры, поэтому было принято решение отделяться в одностороннем порядке. Однако Арафата давно нет, у Палестинской автономии — новый лидер, с которым наверняка можно было попытаться вести диалог. Остаётся только удивляться, почему израильское правительство не воспользовалось этой возможностью

 
Томи Лапид, председатель партии Шинуй:

Размежевание — это правильный и своевременный шаг. У нас не было другого выхода, кроме как пойти по этому пути.

Доктор Марина Солодкина, замминистра абсорбции:

Одностороннее размежевание и эвакуация поселений из сектора Газа — болезненный, но необходимый процесс. Безусловно осуществление этого плана связано с немалым риском, но сохранение существовавшего до сих пор положения представляет гораздо большую угрозу для безопасности и будущего развития государства Израиль как в социально-экономическом, так и в демографическом аспектах.
Опыт Норвежских соглашений и второй интифады доказал, что палестинцы не готовы к серьёзным переговорам и заключению подлинного долгосрочного мира с Израилем. Поэтому мы вынуждены прибегнуть к односторонним шагам.

Роман Бронфман, депутат кнессета, председатель партии «Демократический Выбор»:
Односторонний выход израильтян из сектора Газа и Северной Самарии — шаг болезненный, но необходимый.
Во-первых, с выводом еврейских поселений из сектора Газа и Северной Самарии мы частично заканчиваем одну из самых затяжных войн Израиля, войну 1967 года, которая ошибочно вошла в историю как шестидневная. На самом деле оккупация палестинских территорий превратила её в самую длительную для Израиля войну. Контроль над территориями обходится нам слишком дорого — с точки зрения безопасности, а также с точки зрения демографии, экономики и международного статуса Израиля.
Во-вторых, возвращение сектора Газа под палестинское управление открывает путь для создания палестинского государства.
В-третьих, имидж Израиля на международной арене улучшится. А это связано с инвестициями и улучшением экономической ситуации.
Не думаю, что программа размежевания однозначно приведёт к миру, однако это первый и необходимый шаг на пути к мирному сосуществованию и нормализации отношений с арабским миром.

Игаль Ясинов, депутат кнессета от партии «Шинуй»:

Очень хотелось бы надеяться, что размежевание принесёт пользу. И не только политикам, которые его проталкивали, но и всей стране. Экономическая польза и действительно есть и её уже видно сегодня. И, кроме того, политическая польза на политической арене тоже есть, и её видно. Я очень сомневаюсь, что это решит проблему борьбы с террором, потому что с террористами нужно не договариваться, а уничтожать их. И террористам нужно не делать подарки, а лишать их возможности делать что-либо. Односторонне же размежевание может привести к созданию второго террористического псевдо-государства ХАМАСстан, Которое вместе с Хизбалластаном на севере и ФАТХстаном в Рамалле могут принести нам большие неприятности.

Профессор Виктор Браиловский, депутат кнессета от партии «Шинуй»:

Лично я испытываю глубокое сочувствие по отношению к людям, которым приходится сегодня покидать свои дома. Покидать обжитые места, где родились и выросли их дети, где у некоторых из них погибли близкие. Для каждого из этих людей это большая личная драма, к которой невозможно не проникнуться искренним пониманием и сочувствием.
Однако если говорить о политическом значении одностороннего отделения, то, по моему глубокому убеждению, у Израиля просто нет другого выхода. В противном случае мы оказались бы перед очень неприятным выбором: либо государство апартеида, совершенно неприемлемое в современном демократическом обществе, либо аннексия территорий с предоставлением палестинцам израильского гражданства с полным комплектом прав, включая избирательное, а это значит — конец еврейского большинства и, соответственно, конец Еврейского Государства. Таким образом, отделение — это наименее болезненное решение очень большой проблемы, для которой лёгких решений просто не существует.

Михаил Нудельман, депутат кнессета, председатель партии «Алия – с нами за обновлённый Израиль»:

Сегодня главный вопрос: что должен Израиль получить в результате размежевания? Я говорю не только об американской финансовой помощи. Сейчас это только вопрос о том, сколько миллиардов получит Израиль. Но есть и три наиболее принципиальных государственных момента.
Во-первых, после ухода из Газы Израиль должен продолжить процесс нормализации границ, аннексируя крупные блоки поселений. Уход из Газы нам даёт легитимацию на это. Надо аннексировать Маале-Адумим, Ариэль, Гуш-Эцион.
Во-вторых, нужно постепенно начинать относится к палестинцам как любому другому пограничному государству. Если со стороны Сирии нас будут обстреливать, то мы ответим ей так, чтобы у неё пропало желание это делать. Так же надо относиться к Газе. Не надо использовать наших солдат для подавления террористов. Я с трибуны кнессета сказал, что меня не интересует, кто победит по ту сторону границы: ХАМАС или ФАТХ… Пусть это будет их головной болью. Но тот, кто победит — пусть сам контролирует свою территорию. А если он не сможет этого сделать? Если на нас через забор полетят «касамы»? Нечего посылать туда наших мальчиков. Пусть говорит артиллерия.
И, наконец, размежевание даёт нам возможность пересмотреть порядок государственных приоритетов, заняться экономикой и социальной областью.

Критика плана эвакуации поселений 
Авигдор Либерман, председатель партии Наш дом — Израиль (НДИ):

Год назад, когда затею Шарона только начинали рекламировать, нам обещали чуть ли не рай в отдельно взятой стране. Теперь о чудесах, которые сулит эта затея, как-то позабыли. Не стоит повторяться, перечисляя все прорехи этого «плана», от которых предостерегали специалисты в области безопасности от начальника Генштаба до начальника ШАБАКа. Оставим в стороне и порочность процесса принятия решений, вызвавших к жизни эту затею. Допустим, что она действительно сулит выгоды, о которых нам твердили. Но все они «не окупят» и сотой доли цены, которой страна уже расплатилась за эту авантюру: раскол, накал полемики, едва не переросшей в братоубийственную бойню, утрата доверия к политическому руководству. Эти раны ещё долго не затянутся. Более того, пока у власти будут оставаться политики класса Шарона, Ольмерта, Переса, Лапида и пр., Израиль будет и дальше катиться в пропасть: двунациональная банановая республика, пятую часть населения которой составляет враждебное государству нацменьшинство. А рядом с ней «ХАМАСленд», напичканный всеми мыслимыми видами оружия — от живых бомб до ракет. Этого допустить нельзя. К власти должны прийти люди, умеющие мыслить стратегически, рассчитывать свои действия дальше, чем к ближайшему выпуску новостей.

Ответом страусиной политике правительства выступает наш план урегулирования конфликта, основанный на идее обмена территориями и населением. Именно эта программа является залогом сохранения самого главного — единства в народе.

Юрий Штерн, депутат кнессета от партии Наш дом — Израиль:

Безумная авантюра Шарона и его команды — это подарок террористам, какого они не получали со времён Осло. Убийцы из ХАМАСа и Джихада, развалясь перед телевизорами, наслаждаются зрелищем того, как армия и полиция «оккупантов» изгоняет своих же сограждан из их собственных домов. Только безумец или патологический лжец может выражать после этого надежду на то, что такая «передислокация» принесёт нам мир и покой. Мало того. Уйдя из сектора Газа, мы будем и дальше нести в глазах всего мира ответственность за содержание этого «ХАМАСленда», снабжать его водой, электроэнергией, топливом, предоставлять его «мирным жителям» работу, лечение и т. д. Всё это — за счёт налогоплательщиков. Они же, налогоплательщики, выложат из своих и без того прохудившихся карманов 12 миллиардов шекелей, в которые обошлась казне эта авантюра.

Йоси Бейлин, председатель партии Мерец-Яхад, сторонник создания палестинского государства, резко осудил размежевание из-за того, что оно было сделано в одностороннем порядке без заключения соглашений с палестинской стороной:

Если размежевание не приведёт к немедленной договорённости по вопросу о постоянном статусе, это будет катастрофа и для израильтян, и для палестинцев … Это может привести к возобновлению насилия, которое в свою очередь может привести к свержению умеренного палестинского руководства … Имеется явная опасность того, что после размежевания в Газе насильственные действия в Иудее и Самарии значительно расширятся. Это будет сделано для того, чтобы добиться тех же результатов (ухода Израиля), каких удалось добиться в Газе … Уход из Газы без получения чего-либо в ответ и без подписания каких-либо соглашений приведёт к усилению Хамаса.

Шломо Бен-Ами, бывший министр иностранных дел, член партии Авода:

Односторонний уход увековечивает образ Израиля в качестве страны, которая под давлением противника убегает с поля боя … Руководители ФАТХ и Хамас придут к выводу, что надо готовиться к третьей интифаде — на этот раз в Иудее и Самарии … Если мы будем продолжать делать такие односторонние шаги, мы окажемся в положении создателей враждебного Палестинского государства.

Виктор Топаллер, телеведущий канала RTVi:

Считаю уход с территорий катастрофической ошибкой. Политической, военной, нравственной. Я несколько раз встречался с Шароном и до сих пор нахожусь под обаянием этой личности. Ещё в Союзе, мальчишкой, я гордился боевым генералом — настоящим героем моего народа. Будучи человеком абсолютно нерелигиозным, я молюсь, чтобы через полгода у меня была возможность обратиться к моим зрителям, слушателям, читателям со следующими словами: «Дорогие друзья! Я счастлив принести мои публичные извинения Ариэлю Шарону. По своей глупости и неинформированности, я посмел негативно относиться к его плану размежевания и даже позволял себе называть это ошибкой. Шарон знал, что делал, и сама жизнь доказала правильность его политики. Прекратились теракты, закончились обстрелы израильских городов, бандиты из ХАМАСа и „Исламского джихада“ сложили оружие, а руководство дружественной автономии больше и не помышляет о возврате к границам 47-го года и о столице в Иерусалиме. Европа возлюбила Израиль, ООН прекратила принимать антиизраильские резолюции, американские либералы рыдают от счастья при виде милых и мирных палестинцев. Браво, Шарон! Прошу у Вас прощения».

17 августа 2005 года лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо послу Израиля в России. Он выразил чувство озабоченности и сожаления по поводу действий, которые предприняло руководство Израиля, переселяя израильтян из сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

22 августа 2005 года возле посольства Израиля в Москве ЛДПР провела митинг против программы размежевания.

На митинге присутствовала группа активистов партии ЛДПР (примерно 20-25 человек) во главе с Жириновским. Они держали плакаты с лозунгами «Руки прочь от еврейских поселений», «Шарон, уходи в отставку» и «Прекратите мучить еврейский народ».

Жириновский выступил с речью у посольства Израиля, в ходе которой выкрикивал требования «вышвырнуть палестинцев в Сирию и Иорданию» и утверждал, что «Шарон продался западным империалистам».

Сопротивление реализации плана размежевания 

По мере того, как поселенцам становилось ясно, что это не простой манёвр, призванный ослабить давление на Израиль со стороны международного сообщества, а целенаправленное изменение политики, которое приведёт к полному уходу из сектора Газа и Северной Самарии, начало нарастать сопротивление плану.

Поселенцами создавались десятки общественных организаций. Кроме уже известных со времён соглашений Осло движений «Штабы поселений», «Женщины в зелёном», «Профессора за сильный Израиль», появились «Штабы городов», «Защитная стена», «Штаб за Израиль», «Еврейский национальный фронт» и другие. Деятельность этих организаций была направлена на предотвращение эвакуации. Для этого организовывались многочисленные демонстрации, выступления в СМИ. Они провели ряд митингов напротив здания Управления по размежеванию, долгосрочную сидячую забастовку активистов поселенческого движения перед зданием кнессета.

26 июля 2005 года была организована акция «Живая цепь» из тысяч демонстрантов от поселений Гуш Катифа в секторе Газа до Стены плача в Иерусалиме. По данным полиции, в этой демонстрации протеста участвовало более 130 тысяч противников размежевания, в том числе 30 депутатов кнессета включая председателя парламента Реувена Ривлина. Цепь растянулась на 90 километров.

Террористические атаки со стороны противников размежевания 
5 августа 2005 года Эден Натан-Зада, в знак протеста против плана одностороннего размежевания, совершил теракт в арабском израильском городе Шфарам, расстреляв 4-х гражданских лиц — израильских арабов. Уже после прибытия на место израильской полиции, был забит толпой до смерти.

18 августа 2005 года, Ашер Висган, водитель грузовика по развозке рабочих из поселения Швут Рахель, расстрелял палестинских рабочих в промышленной зоне поселения Шило. Им было убито четыре и ранен один палестинец. Висган был приговорён к пожизненному заключению и покончил с собой в тюрьме. Свои действия на суде террорист объяснял желанием сорвать план одностороннего размежевания.

Реализация плана размежевания 
После утверждения плана в правительстве и кнессете, принятия закона о компенсациях, оперативно-технической подготовки на местности, а также проработки юридических вопросов начало эвакуации поселений из сектора Газа и Северной Самарии было запланировано на 15 августа 2005 года.

Подготовка к эвакуации поселенцев 
В военных и политических кругах, опасались, что в ходе реализации плана размежевания армия и полиция столкнутся с агрессивным сопротивлением поселенцев и ультраправых активистов. Не исключалась возможность применения физического насилия.

Дополнительной угрозой считалась возможность возобновления террористической активности палестинских группировок, которые могли воспользоваться массовым скоплением людей в местах эвакуации.
Такая ситуация осложняла военно-политическому руководству планирование операции.

Предполагалось, что эвакуация жителей из сектора Газа и Северной Самарии займёт от 4 до 6 недель.

В эвакуации было задействовано около 42 000 солдат и полицейских прошедших специальную психологическую подготовку.
Ещё 10 000 составляли резерв.
 
Согласно оперативному плану эти силы рассредотачивались по шести «поясам».
 Первый пояс: невооружённые солдаты и полицейские, которые занимались непосредственным выводом жителей из домов.

 Второй пояс: военные подразделения изолировавшие поселения друг от друга.

 Третий и четвёртый пояса: армейские подразделения выполнявшие оборонительные функции. Они предназначались для защиты от возможного огня палестинцев.

 Пятый пояс: солдаты и полицейские, дислоцировавшиеся вдоль внешней границы сектора Газа с Израилем и изолировавшие территорию от любых попыток проникновения извне.

 Шестой пояс: наряды полицейских, которые перекрыли дороги в сектор и пресекали провокации со стороны правых активистов.

Кроме того, специальные подразделения были выделены для борьбы с экстремистскими элементами из числа поселенцев и их сторонников.

Для наблюдения за ситуацией на местности в Израиль прибыли помощник государственного секретаря по ближневосточным делам Дэвид Уэлч и помощник президента США по национальной безопасности Элиотт Абрамс.

В течение нескольких суток предшествовавших эвакуации солдаты и полицейские из «первого пояса» раздавали поселенцам уведомления об эвакуации с предложением добровольно покинуть свои дома до 17 августа 2005 года. Согласившимся уехать предоставлялась необходимая помощь в транспорте, контейнерах для имущества, погрузке и пр. Разъяснялось, что с 17 августа начнётся этап принудительной эвакуации, и оставшиеся к этому моменту в поселениях, потеряют до трети от суммы причитающихся им компенсаций.

Практическое осуществление плана

15 августа. Понедельник 
Размежевание началось в ночь с 14 на 15 августа. Доступ в сектор для посторонних лиц был ограничен уже с начала июля.
Сектор Газа был объявлен военной зоной. КПП на шоссе Кисуфим закрыт, проход для гражданских лиц запрещён.

Ожидалось, что наиболее сильное сопротивление могло быть оказано при эвакуации населённых пунктов Кфар-Даром, Неве-Дкалим, Ацмона. В этих поселениях был низкий процент желающих уехать добровольно. Осложняли ситуацию сотни ультраправых активистов незаконно проникших на территорию поселений. Они препятствовали вывозу имущества и эвакуации семей. За помощью в эвакуации к военным обратились около 200 семей поселенцев Гуш-Катифа.
 
До 17 августа большинство жителей покинули поселения на севере сектора Газа, а также Ганим и Кедим в Северной Самарии. Из остальных поселений добровольно выехали около половины жителей.

16 августа. Вторник 
16 августа в Неве-Дкалим произошли столкновения после того, как жители перекрыли въезд для трейлеров с контейнерами, предназначенных для транспортировки имущества семей, выразивших желание оставить поселение. Протестующие установили на дороге мусорные баки и подожгли их. Силам армии и полиции пришлось взломать центральные ворота поселения. Противники эвакуации бросали в военнослужащих и полицейских яйца. Около пятидесяти нарушителей порядка задержаны полицией. Известно о нескольких пострадавших, среди которых один полицейский.
Один из активистов сопротивления в поселении заявил:

Военнослужащие и полицейские морально не готовы выполнять приказ по выселению людей из их домов. Мы это чувствуем по их поведению, их действиям и их репликам. Создаётся впечатление, что полиция и армия ищет повод для того, чтобы каким-то образом объективно оправдать свою пассивность мощным сопротивлением поселенцев и прибывших для их поддержки антитрансферных сил.

17 августа. Среда 
17 августа началась принудительная эвакуация. Её было решено начать с крупных населённых пунктов — Неве-Дкалим, Ацмоны, Мораг, Шират-ям, предположительно наиболее сложных. Параллельно выводились жители более мелких поселений.

Одна из семей, проживающих в поселении Неве-Дкалим начала демонстративно разрушать свой дом.
Полицейские и военные, прибывшие в Неве-Дкалим, ведут переговоры с местными жителями о возможности добровольной эвакуации.
Имеются несколько случаев драк между противниками эвакуации и полицейскими.
Солдаты и офицеры, находящиеся в Неве-Дкалим, выслушивают в свой адрес оскорбления.

Израильские военные начали выводить противников эвакуации из синагоги в поселении Мораг.
Поселенцы не оказывали серьёзного сопротивления, но отказывались передвигаться самостоятельно. Военные были вынуждены выносить их на руках.
Не подчинившихся приказу об эвакуации перенесли в автобус, который вывез их из сектора Газа.
Завершилось выселение жителей поселения Ганей-Таль в Гуш-Катиф.
Среди бывших жителей поселения — депутат кнессета Цви Гендель.
К 19:00 (время местное) стало известно, что 583 из 2.206 жилых и общественных зданий в районе Гуш-Катиф покинуты жителями.
В более чем 1.500 домах и синагогах по-прежнему находятся поселенцы и противники эвакуации, не являющиеся жителями сектора Газа.
Полностью оставлены жителями поселения Тель-Катифа, Ацмона и Мораг. Поселения Ганей Таль и Бдолах пусты.

По оценкам военного командования, армия и полиция успешно справились со своей задачей. Оправдала себя психологическая подготовка, которую они проходили несколько месяцев. В ходе эвакуации было дано указание как можно мягче обходиться с поселенцами и проявлять понимание. Благодаря этому, в частности, имели место лишь локальные столкновения с поселенцами.
В приёмные покои больницы «Сорока» (Беэр-Шева) были доставлены 20 человек, пострадавших в результате различных инцидентов. Среди пострадавших 9 военнослужащих, 4 полицейских, 6 граждан Израиля и 1 иностранный турист. Состояние двоих пострадавших тяжёлое, остальные ранены легко.

События первого дня принудительной эвакуации запечатлели фотожурналисты.

18 августа. Четверг 

18 августа армия и полиция завершили вывод жителей из Кфар-Даром и Неве-Декалим. В этих поселениях им было оказано наибольшее сопротивление. Радикально настроенные жители и приехавшие к ним на поддержку активисты забаррикадировались в общественных зданиях и синагогах.
В поселении Кфар-Даром они применили против солдат краску, растворы моющих средств и пр., в результате штурма ряд военнослужащих и полицейских получили ранения. Многие всё таки соглашались эвакуироваться в результате переговоров. Военно-политическое руководство выразило удовлетворение быстрым ходом операции и действиями сил армии и полиции.

События второго дня принудительной эвакуации запечатлели фотожурналисты.

19 августа. Пятница 

19 августа эвакуировали населённый пункт Гадид в Гуш-Катифе.
Противники выселения устроили баррикады и подожгли автопокрышки, чтобы помешать полицейским и военным проникнуть в населённый пункт. Бульдозер освободил дорогу, солдаты и полицейские приступили к принудительному выселению. Им пришлось применить силу, так как жители поселения и им сочувствующие забаррикадировались в здании синагоги, а также забрались на крыши домов.
Из поселения были вывезены 162 человека.
Пострадала одна девушка, сорвавшаяся с крыши синагоги. Она госпитализирована, врачи оценивают её состояние как среднее. Лёгкие ранения получила также одна полицейская.

События третьего дня принудительной эвакуации запечатлели фотожурналисты.

20 августа. Суббота 
20 августа эвакуация не проводилась — Шаббат.

21 августа. Воскресенье 
21 августа была произведена эвакуация на автобусах таких еврейских поселений в секторе Газа как Элей-Синай (15 человек), Ацмона и Нисанит. Военная техника приступила к сносу жилых домов. При поддержке фермеров из Гуш-Катифа вывозилась сельскохозяйственная техника и оборудование. Добровольцы оказывали помощь солдатам в перевозке оставленных поселенцами вещей и животных.

22 августа. Понедельник 
22 августа проведено выселение жителей из последнего еврейского поселения в секторе Газа — Нецарим (60 семей). Эвакуация жителей еврейских поселений сектора Газа завершилась.

23 августа. Вторник 
23 августа инженерные части ЦАХАЛ приступили к разрушению жилых домов и общественных зданий в поселении Ганим (северная Самария). Применялись тяжёлые армейские бульдозеры D-9. Солдаты начали снос домов, эвакуацию синагог и кладбищ и в других эвакуированных поселениях.
Планируется завершить работы по разрушению построек в 25 эвакуированных поселениях в течение 10 дней.

Поселения Хомеш и Са-Нур в Северной Самарии, планируемые к эвакуации на 23 августа, считались основным ядром сопротивления. Силовые ведомства сообщали, что правыми активистами в этом районе готовится вооружённое противостояние.

За сутки были арестованы в Самарии более 150 поселенцев и противников программы размежевания.
В промышленной зоне Кдумим во время подготовки шествия в Са-Нур и Хомеш арестованы 100 человек.
Ещё около ста человек были задержаны для допроса.
В числе арестованных одна из руководителей поселенческого движения глава местного совета поселения Кдумим Даниэла Вайс, известный израильский психиатр профессор Вадим Ротенберг и его жена, а также Игорь Печерский, программист Отдела молекулярной генетики Института имени Вейцмана.

Сотрудники полиции и военнослужащие ЦАХАЛ вынуждены были выносить на руках подростков из здания ешивы в Хомеше. Подростки сцепившись руками и ногами создали «живой ковёр» на полу ешивы.
 
Завершилась эвакуация религиозного колледжа в Са-Нур.
Протестующих против размежевания, находившихся на крыше здания, спустили вниз в специальном контейнере.
Среди них находились глава совета раввинов Иудеи и Самарии Дов Лиор, держащий Свиток Торы и депутат кнессета Арье Эльдад («Национальное единство»).(Для ведения переговоров в особо сложных случаях было принято решение допустить в закрытую зону религиозных авторитетов и руководство Совета поселений.)

Несколько девушек забаррикадировались в одном из зданий Хомеша и из окон поливали солдат и полицейских маслом.
Они были арестованы и препровождены в наручниках к автобусам вывозящим поселенцев.
Протестующие против программы размежевания поджигали автобусы, прокалывали колёса, разбивали стёкла и драли сиденья.

В 18:15 (время местное) на базе Шакед состоялась пресс-конференция, на которой командующий Центральным округом Армии обороны Израиля генерал-майор Яир Навэ официально объявил о завершении эвакуации четырёх поселений северной Самарии: Ганим, Кадим, Хомеш и Са-Нур. Армия и полиция (около 15 000 человек) в течение суток эвакуировали более 2000 поселенцев и их сторонников из этих поселений

Представители полиции сообщили:

В ходе эвакуации получили ранения свыше 30 сотрудников полиции и военнослужащих ЦАХАЛа, а также 11 гражданских лиц.
Арестовано 17 человек.

 
События шестого дня принудительной эвакуации запечатлели фотожурналисты.

Последствия размежевания

Политические

Экономические 
Государственная комиссия, проверившая в июне 2010 года действия государства по отношению к эвакуированным в рамках программы размежевания жителям поселений, пришла к выводу, что государство «не смогло решить проблемы эвакуированных поселенцев».

В сфере безопасности 

По мнению министра по стратегическим вопросам Моше Яалона, снос поселений в секторе Газа лишь укрепил ХАМАС.
Через 12 лет после ухода из Газы бывший командир центрального округа генерал-майор Яир Наве заявил, что эвакуация израильских поселений из Газы и северной Самарии в 2005 году была ошибкой, и что единственным «достижением» этого стало доказательство, что арабский терроризм не связан с поселениями.

Память 
В конце 2008 года в Иерусалиме был открыт Музей-мемориал Гуш-Катифа.

В феврале 2012 года в израильских школах был проведён «День Гуш-Катифа», посвящённый памяти поселений, разрушенных в 2005 году.

1 февраля 2016 года в Кнессете был открыт небольшой обелиск в память о еврейских поселениях в Гуш-Катифе.

Примечания

Официальные материалы 
 
 The Cabinet Resolution Regarding the Disengagement Plan
 Речь Главы правительства (Ариэля Шарона) на конференции в Герцлии 18.12.2003 (рус.)
 Речь главы правительства Ариэля Шарона в кнессете, приуроченная к голосованию по Программе размежевания 25 октября 2004 (рус.)
 Речь главы правительства Ариэля Шарона на Герцлийской конференции, 16.12.2004(рус.)

Ссылки 
 Алек Д. Эпштейн Программа отступления из Газы: «переработанная версия», 01-06-04 iimes.ru
 Г. Д. Торо, О гражданском неповиновении, 1849 г.
 Пинхас Валерштейн призвал «нарушить закон о трансфере», 20.12.2004
 200-тысячная акция протеста в Иерусалиме, 30.01.2005
 На Аялоне горят покрышки, 14 марта 2005
 Опрос: эвакуацию из сектора Газа поддерживают менее 50 % израильтян 09.06.2005
 Уход из Газы поддерживают менее половины израильтян, 13.08.2005
 45 израильских населённых пунктов окажутся на линии огня, 12.06.2005
 Равив Друкер и Офер Шелах: «Если б не угроза обвинения со стороны Эдны Арбель, то плана „размежевания“ бы не было», 15.06.2005
 Трудные дилеммы протеста, Дов Конторер, 14.07.2005
 Опасность насилия и перерождения власти, Дов Конторер, 31.07.2005
 «Сын историка», Дов Конторер, 14.08.2005
 Сопротивление еврейских поселенцев сломлено, 21.08.2005
 Размахивание кулаками после Итнаткута, Борис Шустеф, 29 Августа 2005
  Учитель и ученик, Дов Конторер, 2.09.05
 Уход из Газы: кто же выиграл? Георгий Мирский, 16.09.05
 Алек Эпштейн Третий тайм размежевания, «Агентство политических новостей», 24.10.2005
 Предварительные итоги, Давид Шехтер, 15.10.2005
 Размышления над руинами, Дов Конторер, 6.11.2005
 Год Шарона, 25.12.2005
 Статьи о плане Шарона выселения Гуш Катифа и Северной Самарии
 «Плоды размежевания»: THE FRUITS OF DISENGAGEMENT, Roger A. Gerber, April 22, 2007
 Ливни и Мофаз: языком фактов, Евгения Кравчик, 18.09.2008
 Пять лет размежеванию — выводы и уроки, Бен Каспит, «Маарив», 20.07.2010
 План размежевания: почему никто не ищет виновных в трагедии? Надав Хаэцни, «Маарив», 31.07.2010

Палестино-израильский конфликт
Конфликт в секторе Газа
Политические скандалы Израиля
Ариэль Шарон